

Anno 
 780 o 780 a.C.

Codici 
 780 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Leander McCormick Observatory, di Charlottesville, nella Contea di Albemarle, della Virginia

Matematica 
 780 – numero